Borislav ist ein männlicher Vorname.

Namensträger
 Borislav Milić (1925–1986), jugoslawischer Schachspieler
 Borislav Stanković (1925–2020), jugoslawischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bořislav
 Borislaw (Begriffsklärung)
 Boryslaw
 Borzysław